Die Communauté de communes du Val de l’Oise ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Aisne in der Region Hauts-de-France. Sie wurde am 1. Januar 2014 gegründet und umfasst 32 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Mézières-sur-Oise.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Val de lOise
Gegründet 2014